Torneo Apertura 2015 puede referirse a:

Torneos deportivos 
 Torneo Apertura 2015 en Bolivia.
 Torneo Apertura 2015 en Chile.
 Torneo Apertura 2015 en Colombia.
 Torneo Invierno 2015 en Costa Rica.
 Torneo Apertura 2015 en El Salvador.
 Torneo Apertura 2015 en Guatemala.
 Torneo Apertura 2015 en Honduras.
 Torneo Apertura 2015 en México.
 Torneo Apertura 2015 en Nicaragua
 Torneo Apertura 2015 en Panamá.
 Torneo Apertura 2015 en Perú.
 Torneo Apertura 2015 en Paraguay.
 Torneo Apertura 2015 en Uruguay.
 Torneo Apertura 2015 en Venezuela.

Véase también 
 Torneo de Apertura y Clausura
 Torneo Clausura 2015, .
 Torneo Apertura 2014, .